«Колокольчики мои…» — стихотворение Алексея Константиновича Толстого, написанное в 1840-х годах. Открывало цикл «Шесть стихотворений»; впервые вышло в журнале «Современник» в 1854 году. Впоследствии отрывки стихотворения стали хрестоматийным произведением школьной программы и известным романсом (наиболее известна музыка Петра Булахова). В письме к жене в октябре 1856 г. автор назвал это произведение одной из своих «самых удачных вещей».

Содержание и история написания 
Толстой писал «Колокольчики мои…» долго. Ранний вариант имеет иную, четырёхстрочную строфику, и иную, грустную тональность; колокольчики там — хранители памяти о старине. Впоследствии мотив тоски о прошлом родной страны был отодвинут на второй план, а в центре оказалась мысль о России,
призванной объединить все славянские народы.

Стихотворение открывается чудесной картиной малороссийской природы, среди которой вырос автор. Но от природы поэт  легко переходит к истории и даже к политике, что Ю. Айхенвальд считает признаком «внутренней нецельности», неспособности перейти от русского к общечеловеческому. В тексте, положенном в основу романса, политическая составляющая практически не видна; в окончательный вариант стихотворения не вошла также, например, такая строфа:
На одних цвели полях
Древле наши деды,
Русс и чех, хорват и лях
Знали те ж победы!

Будь же солнцем наших стран
И княжи над нами!
Кто на бога и славян
С русскими орлами!

Образы и связи в литературе 
Поскольку «колокольчик» ассоциируется с путешествием на лошадях в основном в России, только в русской поэзии цветы-колокольчики могли получить соответствующие ассоциации. Аналогичные аллюзии имеются у А. Фета («Колокольчик», 1859) и А. Башлачёва («Время колокольчиков»). К этому добавляется и общеевропейский мотив «невинного взгляда» голубых цветов, и перерастание звона колокольчика в гул больших колоколов на колокольнях. Можно возвести к этому стихотворению традицию использования образа колокольчика в гражданском дискурсе русской поэзии.

С данным произведением связан также необычный случай пародии, или, точнее, автопародирования: в №4 «Современника» за 1854 год вышла в свет баллада «Путник» — пародия на «Колокольчики мои» — за подписью Козьмы Пруткова. Как известно, одним из создателей этой литературной маски был автор «Колокольчиков…» А. К. Толстой.

В переводе «Алисы в Стране чудес» Б. Заходера стихотворение пародируется в виде «Крокодильчики мои…» (в оригинале Twinkle, twinkle, little bat… — пародия на не менее хрестоматийное для англоязычной культуры Twinkle, twinkle, little star…).

География 

В стихотворении есть живое и образное описание людей, живших в современных степях Казахстана, — киргиз-кайсаков: так в Российской империи и позднее до 1925 года называли нынешних казахов (по официальной версии, чтобы не путать казахов с казаками). 

Киргиз-Кайсацкие степи — официальное название северной части Средней Азии, принятое в Российской империи в XVII–XIX веках.

Упаду ль на солончак
 Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
 С бритой головою,
Молча свой натянет лук,
 Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
 Медною стрелою?

См. также 
 Панславизм

Примечания 

Произведения Алексея Константиновича Толстого
Русские романсы